Saeta () — многозначное слово:

 Саэта — паралитургическая песня в Андалусии, Испания, — старинные саэты и саэты-фламенко.
  — семейство реактивных учебно-тренировочных самолётов и лёгких штурмовиков производства .

Примечания

См. также